Лисий — посёлок в Свердловском районе Орловской области. Входит в состав Красноармейского сельского поселения. Население —  чел. ().

История

География 
Посёлок находится в лесной местности, вблизи речной долины р. Неручь.  Уличная сеть представлена одним объектом: ул. Лесная. Возле посёлка проходит административная граница Свердловского района с Глазуновским.

 Географическое положение
Расстояние до

районного центра посёлка городского типа Змиёвка: 17 км.

областного центра города Орёл: 55 км.
 Ближайшие населённые пункты

Культурная Посадка 1 км, Ясная Поляна 1 км, Ягодное 2 км, Красная Слободка 3 км, Голятиха 4 км, Трубицино 4 км, Шамшино 4 км, Панская 5 км, Ивановка 5 км, Новополево 5 км, Поздеево 5 км, Никитовка 5 км, Глазуновка 6 км, Сабурово 6 км, Техникумовский 6 км, Кукуевка 6 км, Щербатово 6 км, Отрада 6 км, Салтыково 7 км, Борисоглебское 7 км, Кунач 7 км

Население

Инфраструктура 
нет данных.

Транспорт 
Поселковые (сельские) дороги.

Примечания 

Населённые пункты Свердловского района (Орловская область)